Lovely Planet peut désigner :
Lovely Planet, une série de bandes dessinées initiée en 2005.
Lovely Planet, un jeu vidéo sorti en 2014.